Olcsó Könyvtár néven több könyvsorozat is megjelent

Olcsó Könyvtár – Franklin Társulat 1875-től 1922-ig
Olcsó Könyvtár – Szépirodalmi Könyvkiadó 1954-től 1989-ig